Mikušovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Mikušovce, comune del distretto di Lučenec, nella regione di Banská Bystrica
 Mikušovce, comune del distretto di Ilava, nella regione di Trenčín